Sileshi Sihine, (Sheno, Etiopija, rođen 29. siječnja 1983.), etiopski je dugoprugaš. Višestruki je olimpijski i svjetski doprvak na utrci od 10.000 m.

Karijera 
Sileshi Sihine započeo se baviti s trčanjem tokom školovanja, a inspirirao ga je sunarodnjak Haile Gebrselassie. Nakon uspjeha na juniorskoj razini, priključen je seniorskoj razini. Prvi značajniji uspjesi su mu pobjede na utrci Cross Internacional de Venta de Baños 2002. i 2003.

Na Svjetskom atletskom prvenstvu 2003. u Parizu, Sihine je činio etiopski trojac koji je osvojio prva tri mjesta na utrci od 10.000 m:

 Kenenisa Bekele (zlato),
 Haile Gebrselassie (srebro) i
 Sileshi Sihine (bronca).

Sportaš je iste godine osvojio zlato na Svo-afričkim igrama koje su održane u glavnom nigerijskom gradu, Abuji.

Na Olimpijskim igrama 2004. u Ateni, Sihine osvaja prvu olimpijsku medalju (srebro), dok je pobjednik utrke na 10.000 m bio sunarodnjak Kenenisa Bekele, potvrđujući time superiornost Etiopije na dugoprugaškim utrkama.

Na Svjetskom atletskom prvenstvu 2005. u Helsinkiju, Sihine osvaja dva srebra, u utrkama na 5.000 i 10.000 metara. Na utrci na 5.000 m od njega je opet bio brži sunarodnjak Bekele.

Na Svjetskim cross-country prvenstvima 2004. i 2006. osvaja treće, odnosno drugo mjesto. I na utrci 2006. od Sihinea je opet brži Kenenisa Bekele. Isti scenarij događa se i godinu potom, na Svjetskom atletskom prvenstvu 2007. u Osaki, gdje je Sihine opet sportiji od Bekelea. Povijest se ponovila i na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu gdje Sihine osvaja srebro, iza Bekelea.

Olimpijske igre

OI 2004.

OI 2008.

Sportska postignuća

Osobni rekordi

Osvojeni trofeji

Privatni život 
Sileshi Sihine oženjen je za dvostruku olimpijsku pobjednicu Tirunesh Dibaba.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Sileshi Sihine na IAAF.org 

Etiopski dugoprugaši